Carbonarola ima više značenja:
 Carbonarola, Mantua
 Carbonarola, Vicenza